Купа на Краля е ежегоден футболен турнир за испанските футболни отбори. Провежда се е в чест на Краля на Испания (в случая – Фелипе VI) и пълното му наименование е ().

История 
С годините турнирът е носил различни наименования.

Първоначално е носил името „Купа на Общинския съвет в Мадрид“ (Copa del Ayuntamiento de Madrid). Между 1905 и 1932, той е известен като „Купа на Негово Величество Крал Алфонсо XIII“ (Copa de Su Majestad El Rey Alfonso XIII). По време на Втората Испанска Република за кратко се нарича „Купа на президента на Републиката“ (Copa del Presidente de la República) или „Купа на Испания“ (Spanish Cup), а през годините на диктатурата на Франсиско Франко е известен като „Купа на Негово Превъзходителство Генералисимуса“ (Copa de Su Excelencia El Generalísimo or Copa del Generalísimo).

В турнира взимат участие отбори от горната и долните дивизии на Испания, които играят един срещу друг, но броят на клубовете които могат да участват е ограничен.

Първото издание на турнира датира о 1902 година след като Карлос Падрос, по-късно президент на ФК Мадрид, предлага футболен турнир в чест на коронацията на Алфонсо XIII. Четири отбора са първите участници. Това са ФК Мадрид, Барселона, Еспаньол и Биская. Биская е първият носител на трофея, след победа във финала над Барселона с 3 – 1.

Спорове * 
През 1902 г. турнирът е спечелен от Биская, отбор, съставен предимно от играчи на Атлетик Билбао. През 1903 г. тези два клуба се сливат в един – Атлетик Билбао. В резултат на това победата на Атлетик Билбао се оспорва. През 1902 г. Купата е изложена в музея на Атлетик, и клуба включва официално победата в своя списък със спечелени трофеи.

Атлетик Билбао са обявени са победители и през 1904 г. след като техните опоненти Еспаньол не се явяват.

Формат 
Преди образуването на Примера Дивисион през 1928 г., са използвани различни формати, включително и разделение на клубовете по групи. За разлика от английската ФА Къп, участието на отбори е ограничен. Само клубовете от Примера Дивисион, Сегунда А, около двадесет и три отбора от Сегунда Б, и шампиона на Терсера Дивисион участват в надпреварата. В ранната фаза на турнира победителят се излъчва в една среща, като домакин е отборът от по-ниска дивизия. Кръговете от 1/32, 1/16, 1/4 финалите и полуфиналите се играят от по две срещи, при разменено домакинство. Финалът се играе в една среща на неутрален терен. Победителя се изправя срещу шампиона от Примера Дивисион в спор за Суперкупата на Испания, както и представя Испания в турнира Лига Европа в следващия сезон.

Статистика 
Поради спора* от 1902 г., статистиката по отношение на победителите също се оспорва. Барселона е печелила трофея 25 пъти, Атлетик Билбао е с 23 титли, но ако прибавят и спорната, се изравняват на върха с каталунците.

През цялата история на турнира е имало 12 действителни трофея. Купите са предоставени на клубовете, победители в надпреварата три пъти подред и на други, победители в пет отделни години. По този начин, четири трофея са били постоянно присъдени на Барселона, три за Атлетик Билбао и една за Реал Мадрид.

Биская съхраняват първия трофей като първи победители, на Севиля е присъден „Купа на Негово Превъзходителство Генералисимуса“ през 1939 г., а на Атлетико Мадрид, победители в предходната година, е предоставен 11-ия трофей след смъртта на Франсиско Франко. Останалите трофеи до наши дни, представляват една купа, която е преходна и краси витрината на победителя по една година, до следващото издание на турнира.

Победители

Финали 

Реал Мадрид първоначално е носил името ФК Мадрид до 1920 година. През 1941 г., с указ, издаден от генерал Франсиско Франко се забранява използването на имена на клубове с не-испански език.

Източници 

Турнири по футбол в Испания